Guarana peut faire référence à :

Patronyme 
 Jacopo Guarana (1720-1808), peintre vénitien
 Vincenzo Guarana (1742-1815), peintre italien

Plante 
 Guarana, arbuste de la famille des Sapindacées originaire de l'Amazonie brésilienne

Boisson 
 Guaraná Antarctica, boisson à base de guarana la plus populaire au Brésil. 
 , soda brésilien

Musique 
 , groupe de musique

Toponyme 
 , lieu en Italie

Animal 
 
 
 Xylodonta guarana